Némethy Ernő (1841–1883) jogász, lapszerkesztő, sportvezető, királyi ügyész
 Némethy Ernő (1879–1960) plébános